Teng Xian kan syfta på följande platser:

Kina 

 Tengzhou (ort i Kina), Shandong, 
 Tengzhou Shi (härad i Kina), Shandong, 
 Teng Xian (härad i Kina), Guangxi, 

Robotskapade Kinaförgreningar